Luu steht für:
 (5430) Luu, Hauptgürtelasteroid

Luu ist der Familienname folgender Personen:
 Lưu Huỳnh, vietnamesischer Filmregisseur
 Jane Luu (* 1963), vietnamesisch-US-amerikanische Astronomin
 Que Du Luu (* 1973), deutschsprachige Autorin
 Thang Luu (* 1974/75), vietnamesischer Pokerspieler

LUU steht für:
 Laura Airport (IATA-Code), Flughafen von Laura (Queensland), Queensland

luu steht für:
 Lumba-Yakkha (ISO-639-3-Code), Varietät von Yakkha, einer der Kiranti-Sprachen in Nepal

Abkürzung